Charlotte Carey (* 11. Juni 1996 in Abergavenny) ist eine walisische Tischtennisspielerin. Sie nahm an den Europaspielen 2019 teil und erreichte bei Commonwealth Games bzw. Commonwealth Meisterschaften dreimal das Viertelfinale mit der Mannschaft. Sie gilt als bisher erfolgreichste walisische Tischtennisspielerin.

Werdegang 
Charlotte Carey begann im Alter von neun Jahren mit dem Tischtennissport. Sie vertrat ihr Land bei bisher (2022) zehn Europameisterschaften und acht Weltmeisterschaften. Dabei kam sie nie in die Nähe von Medaillenrängen. Carey ist sechsfache walisische Meisterin im Einzel.

Einige Jahre war Charlotte Carey auch in Deutschland aktiv, etwa 2014 bei TTSV Saarlouis-Fraulautern und in der Saison 2018/19 beim ESV Weil (2. Bundesliga). Danach nutzte sie die Möglichkeit vieler europäischer Tischtennisverbände, eine Spielberechtigung in mehreren Vereinen verschiedener Nationen aktiv zu erhalten. So spielte sie bis 2022 gleichzeitig bei Girbau Vic TT (Spanien), Uniao Sebastianense FC (Portugal) und Halmstadt BTK (Schweden). 2022 verließ sie diese Vereine und schloss sich dem französischen Club SU Schiltigheim TT an.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 Jan Lüke: Drei Ligen für Charlie, Zeitschrift tischtennis, 2022/6, Seite 26–27

Tischtennisspieler (Wales)
Teilnehmer an den Europaspielen (Vereinigtes Königreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Wales)
Waliser
Brite
Geboren 1996
Frau